Tiquisio kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tiquisio (ort), Bolívar, 
 Tiquisio (kommun), Bolívar,